William Carpenter – scrittore, giornalista ed editore inglese
William Carpenter – politico australiano
William Carpenter – sostenitore della teoria pseudoscientifica della terra piatta
William Carpenter – pittore inglese
William Carpenter – cofondatore delle Rhode Island and Providence Plantations
William Benjamin Carpenter – fisiologo e naturalista inglese 
William Boyd Carpenter – vescovo anglicano di Ripon
William H. Carpenter – console degli Stati Uniti a Fuzhou
William Henry Carpenter – filologo statunitense
William Hookham Carpenter – curatore del British Museum
William Kenneth Carpenter meglio noto come Ken Carpenter – discobolo statunitense
William Kyle Carpenter – militare statunitense
William Lewis Carpenter – militare, naturalista e geologo statunitense
William Marbury Carpenter – medico statunitense
William Randolph Carpenter – membro della Camera dei Rappresentanti per il Kansas